Мортон има више значења:
 Округ Мортон (Канзас)
 Округ Мортон (Северна Дакота)
 Мортон (Вашингтон)
 Мортон (Тексас)
 Мортон (Илиноис)
 Мортон (Минесота)
 Мортон (Мисисипи)
 Мортон (Пенсилванија)